Symons ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Symons (1865–1945), englischer Lyriker und Kritiker
 Barend Symons, alternativ für Barend Sijmons (1853–1935), niederländischer germanistischer und skandinavistischer Mediävist und Indogermanist
 Donald Symons (* 1942), US-amerikanischer Anthropologe
 Elizabeth Symons, Baroness Symons of Vernham Dean (* 1951), britische Politikerin (Labour Party), Life Peeress und frühere Generalsekretärin der FDA Trade Union
 Elmer Symons (1977–2007), südafrikanischer Motorradrennfahrer
 Ernst Symons (1845–1922), deutscher Philologe
 George James Symons (1838–1900), britischer Meteorologe
 Joseph Keith Symons (* 1932), US-amerikanischer katholischer Bischof
 Julian Symons (1912–1994), britischer Schriftsteller
 Penn Symons (1843–1899), britischer General

Siehe auch:
 Simons